Holms distrikt kan syfta på:

Holms distrikt, Dalsland
Holms distrikt, Halland
Holms distrikt, Medelpad
Holms distrikt, Uppland

Se även
Holms församling
Holms socken